Breite Straße (Berlijn)
 Breite Straße (Potsdam)
 Breite Straße (Rostock)